Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 28 по 29 июля в Водном центре.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012